Hermann Emden ist der Name folgender Personen:

* Hermann Emden (Fotograf) (1815–1879), deutscher Kupferstecher, Lithograf und Fotograf
 Hermann Emden (Kunstsammler) († um 1908), deutscher Kunstsammler